Кастет — засіб для завдання ударів, вид холодної зброї
 Кастет — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї.
 «ПТРК Кастет» — протитанковий ракетний комплекс.